Németh Angéla (1946–2014) olimpiai bajnok magyar atléta, gerelyhajító.
Németh Angéla (?) magyar politikus, Budapest XV. kerületének a polgármestere